Гран-при Соммы  () (до 2008 года - Тур де ла Сомма () — ежегодная шоссейная велогонка, проводящаяся  французского департамента Сомма региона Нор — Па-де-Кале — Пикардия. Созданная в 1986 году, до 1999 года проводилась среди любителей. С 1999 года проводится среди профессионалов. Первоначально проводилась как  многодневная, в 2002 и с 2007 года - однодневная. Также гонка меняла дату проведения - до 2014 года - сентябрь, с 2014 года - май. 

Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов,  с 2005 года входит в UCI Europe Tour снала в категории 2.2, с 2007  по 2017 год имела категорию 1.1., с 2019 года - 1.2. 

Велогонка входила в календарь  Велошоссейного кубка Франции в 2013 и 2014 годах.

В 2018 году проведение велогонки отменено, чтобы гонщики могли лучше подготовиться к проведению Тур де Франс. В 2020 году соревнование отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 
 
 
  
 Гран-при Соммы  (cyclingarchives.com)
 Гран-при Соммы (cqranking.com)
 Гран-при Соммы (procyclingstats.com)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1986 года
Велогонки во Франции